Румънското почетно консулство в Битоля () е дипломатическо представителство на Румъния в град Битоля, Северна Македония.

История 
Консулството е отворено на 29 май 1892 година. Основна цел на дипломатическата мисия е поддържането на румънската пропаганда сред местното арумънско население и откъсването му от елинизма. Консулството е разположено в сграда на днешната улица „Белградска“.

Пръв дипломат на Румъния в Битоля е консулът Спиру Константинеску. Първоначално Константинеску поддържа арумънския активист Апостол Маргарит, но от есента на 1895 година поради деспотичния манталитет на Маргарит застава срещу него и открива в града второ румънско училище, подчинено на него, в което постъпват част от влашките деца. Така в румънската общност настъпва разкол. От Букурещ се солидаризират с Маргарит и Константинеску е уволнен и заместен от Александру Падяну.

Падяну е консул и по време на Илинденското въстание. На следната 1904 година длъжността консул се изпълнява от Александру Емануел Лаховари. В 1905 година начело на консулството е консул Конческу, кой става генерален консул в 1907 година. След него в същата година генерален консул става Пенуеско, който през юли е преместен като генерален консул в Солун. Сменен е с консул Константин Браиляну, който преди това е консул в Янина.

На 1 април 2007 година в Битоля, вече в Република Македония, отново отваря врати почетно румънско консулство. Разположено е на улица „29 ноември“ № 4.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Битоля
Битоля
Румънска пропаганда сред куцовласите
Консулства в Битоля
Битоля
Дипломатически мисии в Сърбия